Název Studená voda má více vodních toků:

 Studená voda (přítok Lakšárskeho potoka) – pravostranný přítok Lakšárskeho potoka na Slovensku v okrese Senica
 Studená voda (přítok Slatiny) – levostranný přítok Slatiny na Slovensku v okrese Detva
 Studená voda (přítok Vrbinského potoka) – levostranný přítok Vrbinského potoka na Slovensku v okrese Lučenec

Související články 
 Studená Voda